Lichinomycetes är en klass av svampar. Lichinomycetes ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lichinomycetes